Peter de Jong (beeldhouwer), beeldhouwer
Peter de Jong (komiek), komiek
Peter de Jong (politicus), politicus
Peter de Jong (klokkenluider), klokkenluider van de hbo-fraude